Chloé Jouannet (née en 1997), actrice française ;
 Emmanuelle Jouannet (née en 1962), enseignante-chercheuse française, professeur de droit international ;
 François Jouannet (1765-1845), archéologue français ;
 Irène Jouannet (née en 1945), réalisatrice et scénariste française ;
 Pierre Jouannet (né en 1942), obstétricien et professeur émerite français ;
 Thomas Jouannet (né en 1970), acteur français.
 Suzanne Jouannet (née en 1999), actrice française

Liens externes 
 

Patronyme français